

Patronyme 

 Charles Sherwood Stratton (1838-1883), de son nom de scène Tom Thumb, nain de cirque américain.
 Dennis Stratton (1954-), guitariste britannique.
 Ellen Stratton (1939-), ancienne playmate américaine.
 
 John Berkeley (1er baron Berkeley de Stratton),  Berkeley de Stratton et homme d'affaires britannique.
 John Berkeley (3e baron Berkeley de Stratton),  Berkeley de Stratton et officier de marine britannique.
 Tony Stratton-Smith (1933-1987), journaliste et entrepreneur britannique.
 William Stratton (1914-2001), homme politique américain.
 W. K. Stratton (1950-), acteur américain.
 Will Stratton (né en 1987), auteur-compositeur-interprète américain.

Cinéma 

 Stratton, film britannique de Simon West (2016)

Toponyme

Stratton, ville de Cornouailles

Stratton, ville du Colorado
 Stratton, village de l'Ohio
 Stratton, ville du Vermont
 Stratton Mountain, montagne du Vermont, et station de ski qui s'y trouve.
 Stratton Mountain Lookout Tower, tour de guet située au sommet de cette montagne.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais